O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2019, ou Campeonato Nacional Grupo Tecnicil, por motivos de patrocínio, foi a 40ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.

Formato
O campeonato teve início no final de 2018, com os torneios locais qualificatórios, onde 11 equipes mais o defensor do título avançariam à segunda fase, e teve seu término em 3 de junho, com a realização da grande Final. A equipa CS Mindelense conseguiu o seu 13a título ao vencer o clube novamento do Sal, o GD Oásis Atlântico. CS Mindelense qualificado os campeaão em Super Taça de Cabo Verde de 2019.

A temporada é a terceira vez que apresenta três grupos, onde os três primeiros se qualificam ao lado do segundo colocado com o maior número de pontos (se tiver o mesmo, pode incluir o maior número de golos marcados) na fase eliminatória. Além, foi o segundo vez com uma jogo final.

Clubes

Informações sobre o clubes

Classificação

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Meias finais

Final

Ver tambêm
Taça de Cabo Verde de 2019

Ligações externas 
 Federação Caboverdiana de Futebol
 

2019
Futebol de 2019 em Cabo Verde